Академический симфонический оркестр Крымской государственной филармонии () — симфонический оркестр, был создан в 1937 году решением Президиума Ялтинского городского Совета. За годы своего существования оркестр был удостоен ряда государственных наград Украинской ССР и Украины, а также стал лауреатом Всесоюзного конкурса в 1977 году. С 1965 года оркестром Крымской филармонии руководил народный артист Украины дирижёр Алексей Гуляницкий. Начиная с 2006 года, под руководством заслуженного деятеля искусств Автономной Республики Крым Игоря Каждана, оркестр приступил к планомерной работе по воспитанию исполнителей из числа наиболее талантливых молодых дарований, многие из которых добились мирового признания (циклы «Новые имена Крыма» и «Ранний рассвет»). Наряду с этими циклами оркестр также проводит мастер-классы по дирижированию для студентов и выпускников консерваторий.

В настоящее время художественным руководителем и главным дирижёром оркестра является заслуженный деятель искусств Украины, лауреат премии имени С. Прокофьева Александр Долинский.

Академический симфонический оркестр Крымской филармонии неоднократно гастролировал в различных городах Украины, России и других республик бывшего СССР, а также в Германии, Италии, Испании и Южной Корее.

Главные дирижёры 
 Валентин Чернов (1961—1965)
 Алексей Гуляницкий (1965—2004)
 Виктор Плоскина (2004—2005)
 Игорь Каждан (2006—2014)
 Александр Долинский (с 2015 г.)

Комментарий

Ссылки 
 http://simfonichesky-orkestr-krymskoy-filarmonii.muzkarta.info/

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1937 году
Симфонические оркестры Украины
Культура Ялты
Крымской